Святополк I:
 Святополк I (ум. 894) — князь Великой Моравии
 Святополк I Окаянный (979—1019) — князь Киевской Руси
 Святополк II (1050—1113) — великий князь киевский (1093—1113)
 Святополк I (умер 1113) — князь восточно-поморский
 Святополк II (1195—1266) — князь Померелии